Collarada puede referirse a:
 Collarada, pico del Pirineo aragonés, enclavado en el municipio de Villanúa (Huesca, España). 
 Collarada, collar tradicional con una o varias vueltas, compuesto de piezas diferentes.
 Collaralli, fracción del municipio italiano de Fiamignano de la provincia de Rieti, región del Lazio.